Het seizoen 1979/80 van de Nederlandse Eerste divisie had FC Groningen als kampioen. Groningen promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte FC Wageningen de tweede plek in de Eredivisie.

Eerste divisie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Nacompetitie

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Eerste divisie voetbal
Competitievoetbal 1979/80